

Patronyme
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Alain Penaud, (1969- ), joueur de rugby à XV ;
 Alphonse Pénaud, (1850-1880), ingénieur français, inventeur et précurseur de l'aviation ;
 André-Édouard Pénaud, (1804-1870), officier de marine français du  ;
 Charles-Eugène Pénaud, (1800-1864), officier de marine français du  ;
 Christian Penaud, (1963- ), footballeur français ;
 Damian Penaud, (1996- ), joueur de rugby à XV ;
 Guy Penaud, (1943- ), commissaire de police et un historien français ;
 Pierre-Alphonse Pénaud, (1802-1868), officier de marine français du .

Toponymie
La rue Alphonse-Penaud est une voie du  de Paris, en France ;
, montagne sur la terre de Graham ;

Homonymie
Homonymie de patronyme